Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 – odbyły się 25 maja. Obywatele głosujący w Polsce dokonali wyboru 51 spośród łącznej liczby 751 eurodeputowanych.

Kalendarz wyborczy 
 7 kwietnia (godz. 16:15) – termin zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych (partii politycznych, koalicyjnych komitetów wyborczych i komitetów wyborczych wyborców)
 15 kwietnia (godz. 24:00) – termin zgłaszania list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w danym okręgu wyborczym (zgłasza się do właściwej okręgowej komisji wyborczej). Zarejestrowanie listy w siedmiu okręgach daje przywilej bycia komitetem ogólnopolskim
 25 kwietnia (godz. 12:00) – losowanie jednolitych numerów dla list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym w wyborach
 24 maja (godz. 00:00) – rozpoczęła się cisza wyborcza
 25 maja (godz. 07:00) – rozpoczęło się głosowanie
 25 maja (godz. 21:00) – zakończyła się cisza wyborcza i głosowanie

Kalendarium przedwyborcze 
 2 lutego – Rada Krajowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej zatwierdziła listy kandydatów SLD-UP
 8 lutego – Europa Plus zaprezentowała kandydatów mających startować z pierwszych miejsc na listach do Parlamentu Europejskiego (z ramienia komitetu Europa Plus Twój Ruch)
 22 lutego – Prawica Rzeczypospolitej zaprezentowała swoich kandydatów do PE (mających startować z piątych miejsc na listach PiS)
 24 lutego:
 Demokracja Bezpośrednia opublikowała wyniki prawyborów na liderów list wyborczych swojego komitetu
 do PKW wpłynęły pierwsze zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych
 2 marca – Europa Plus przedstawiła pełne listy kandydatów
 22 marca:
 Platforma Obywatelska zatwierdziła i przedstawiła pełne listy kandydatów
 Prawo i Sprawiedliwość zatwierdziło listy kandydatów i zaprezentowało ich liderów
 23 marca – Kongres Nowej Prawicy zatwierdził listy kandydatów i zaprezentował ich liderów
 3 kwietnia – liderów list zaprezentował Ruch Narodowy
 5 kwietnia – listy kandydatów zatwierdziło Polskie Stronnictwo Ludowe
 12 kwietnia:
 liderów list zaprezentowała Polska Razem
 Zarząd Główny niestartującej w wyborach Ligi Polskich Rodzin udzielił poparcia Platformie Obywatelskiej

Okręgi wyborcze 
W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych:

Komitety 
Zawiadomienia złożyło ostatecznie 20 komitetów. 9 z nich zarejestrowało listy w całym kraju, 3 zarejestrowały listy w części okręgów, a 8 nie zarejestrowało żadnej listy.

 Komitety ogólnopolskie
Wykaz komitetów wyborczych, które w wyznaczonym czasie zarejestrowały listy we wszystkich 13 okręgach (wraz ze wszystkimi partiami startującymi z ich list):
 Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch → z list komitetu oprócz członków TR startowali członkowie Partii Demokratycznej i Stronnictwa Demokratycznego
 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy
 Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość → z list komitetu startowali także członkowie Prawicy Rzeczypospolitej i szef Stronnictwa „Piast”
 Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
 Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy → z list komitetu startowała Unia Polityki Realnej

 Komitety regionalne
Wykaz komitetów, które zarejestrowały listy w niektórych okręgach (wraz ze wszystkimi partiami startującymi z ich list):
 Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia (okręgi: 1, 3, 6, 8, 10 i 11) → z list komitetu startowali także członkowie Polskiej Partii Piratów i Partii Libertariańskiej
 Komitet Wyborczy Partia Zieloni (okręgi: 1, 4, 6, 11 i 13) → z list komitetu startowali także członkowie Partii Kobiet i Polskiej Partii Socjalistycznej
 Komitet Wyborczy Samoobrona (okręgi: 3 i 6)

 Pozostałe komitety
Wykaz komitetów, które nie zarejestrowały list w żadnym okręgu:
 Komitet Wyborczy Samoobrona Odrodzenie
 Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarka Dobra Wspólnego
 Komitet Wyborczy Wyborców Marka Wocha
 Komitet Wyborczy Wyborców Naprawimyto.org
 Komitet Wyborczy Wyborców Obrony Wędlin Tradycyjnych
 Komitet Wyborczy Wyborców Oburzeni
 Komitet Wyborczy Wyborców Wolność
 Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego

Numery list komitetów wyborczych 
 Numer 1 – Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
 Numer 2 – Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
 Numer 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy
 Numer 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 Numer 5 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
 Numer 6 – Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
 Numer 7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
 Numer 8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 Numer 9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 Numer 10 – Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
 Numer 11 – Komitet Wyborczy Samoobrona
 Numer 12 – Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Liderzy list wyborczych w okręgach

Sondaże i prognozy przedwyborcze 
Wszystkie dane wyrażono w procentach.

* Polskie Prognozy Wyborcze, Palade.pl i Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzały prognozy wyborcze, a nie sondaże.

Wyniki głosowania i wyniki wyborów 
Wszystkie poniższe dane na podstawie obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z 26 maja 2014.

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą większość rządzącą w kolejności: ugrupowania komisyjne, opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali kraju, potraktowano zbiorczo):

Wyniki w skali okręgów

Wyniki głosowania 
Wszystkie dane wyrażono w procentach.

Podział mandatów

Statystyki 
Frekwencja:
 najwyższa – województwo mazowieckie – 28,09%
 najniższa – województwo warmińsko-mazurskie – 17,42%
Poparcie dla ogólnopolskich komitetów wyborczych:
 Platforma Obywatelska – 32,13%
 najwyższe – województwo pomorskie – 47,69%
 najniższe – województwo lubelskie – 16,24%
 Prawo i Sprawiedliwość – 31,78%
 najwyższe – województwo podkarpackie – 49,29%
 najniższe – województwo opolskie – 23,34%
 Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy – 9,44%
 najwyższe – województwo kujawsko-pomorskie – 20,86%
 najniższe – województwo podkarpackie – 4,71%
 Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke – 7,15%
 najwyższe – województwo śląskie – 8,68%
 najniższe – województwo kujawsko-pomorskie – 5,78%
 Polskie Stronnictwo Ludowe – 6,80%
 najwyższe – województwo lubelskie – 17,54%
 najniższe – województwo śląskie – 2,18%
 Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro – 3,98%
 najwyższe – województwo małopolskie – 9,49%
 najniższe – województwo lubuskie – 2,02%
 Europa Plus Twój Ruch – 3,57%
 najwyższe – województwo wielkopolskie – 4,98%
 najniższe – województwo podkarpackie – 1,95%
 Polska Razem Jarosława Gowina – 3,16%
 najwyższe – województwo małopolskie – 6,92%
 najniższe – województwo kujawsko-pomorskie – 1,87%
 Ruch Narodowy – 1,39%
 najwyższe – województwo lubelskie – 2,25%
 najniższe – województwo kujawsko-pomorskie – 1,06%

Zob.: Pełne statystyki w serwisie PKW

Zobacz też 
 polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego 2014–2019
 wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku
 wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku